«Con Heir» () — одиннадцатый эпизод мультсериала «Американский папаша!». Премьера серии была 8 октября 2005 года.

Сюжет 
Зам. директора Баллок планирует захватить целую группу членов организации Аль-Каида. Стэн, которому руководство ЦРУ всегда поручало самые ответственные роли в подобных заданиях, получает неприятное известие: на этот раз он останется на вторых ролях и будет вести отчёт о ходе операции. Баллок аргументирует это тем, что Стэн, как примерный семьянин и отец, не может подвергаться такому риску. На следующий день Стэн, не послушав Франсин (она сказала, что это просто кризис среднего возраста и предложила поговорить с боссом), решил выслужиться перед начальством и заложил в офисе бомбу, чтобы потом её обезвредить. Но план провалился и Стэн выставил себя дураком.

В этот же день умирает дедушка Смит, предположительно от инфаркта. Во время похорон на небе неожиданно появляется вертолёт и с него спрыгивает поджарый мускулистый мужчина лет 60-ти. Стэн, чрезвычайно обрадованный его появлением, говорит, что это его настоящий отец, а человек, которого они только что похоронили, не является им роднёй. Джек Смит — так зовут его отца — вынужден был скрываться от семьи, так как работал на одну тайную спецслужбу. Смиты, за исключением Стэна, не очень довольны появлением нового члена в семье и скучают по старому дедушке Смиту. Однако Стэн видит в Джеке образец для подражания, и когда тот предлагает ему бросить работу в ЦРУ и стать членом «Альянса Алых», он с радостью соглашается. В это время в дом Смитов приходят агенты ФБР, которые разыскивают похитителя драгоценностей. Вскоре Франсин случайно обнаруживает среди вещей Джека накладные усы и обо всём догадывается. Джек, понимая, что он разоблачён, пускает в ход последний вариант: обвиняет Франсин в шпионаже. Стэн безоговорочно верит отцу, запирает жену в подвале и едет с отцом на задание, в ходе которого им, по словам Джека, нужно забрать крупную партию урана. Но когда они проникают в главное хранилище музея, Джек вместо того, чтобы искать уран, начинает набивать карманы золотом и драгоценностями. Стэн понимает, что его отец не тот, за кого себя выдаёт, и хочет арестовать. Но сыновьи чувства в конце концов перевешивают профессионализм агента ЦРУ и Стэн отпускает своего отца, взяв с него обещание, что он никогда больше не будет воровать и станет на путь истинный. Джек с блеском сдерживает обещание, угнав у Стэна машину и обчистив ближайший парковочный автомат.

В это время развивается вторая сюжетная линия вокруг Стива и его непростых отношений с девушками. Когда он приходит в дом престарелых, чтобы забрать дедушкины вещи, то встречает там его соседку, с которой дедушка Смит любил играть в бридж. Их непродолжительный разговор заканчивается совокуплением. На следующий день Стив уже вовсю хвастает перед Тоши, Снотом и Барри о том, что у было у неё с Гречен, считая её своей полноправной девушкой. Когда Стив вновь отправляется в дом престарелых, чтобы повидаться с Гречен, он находит на спинке стула такую же джинсовую рубашку с обрезанными рукавами, как у Снота, и начинает подозревать неладное. Но их дружба проходит проверку на прочность, и они обещают друг другу больше никогда не ссорится из-за девушек.

Производство 
Серия была придумана Стивом Хели, для которого это была первая придуманная им серия и срежиссирована Альбертом Калерозом, который также срежиссировал серию «Roger Codger». Приглашённые гости Дэран Норис в роли Джека, Шерри Уетсон в роли Гретчен. Также незначительную роль сыграл
Мартин Мулл в роли отца Донована.

Критика 
В оригинальную премьеру серия заняла 58-ое место в неделе с 26 сентября по 2 октября 2005 года, также серию посмотрели 7 430 000 зрителей

411Mania дала смешанную рецензию, поставив 7 баллов из 10, сказав, что «Эта серия была менее смешной, чем предыдущие серии, однако сцена в конце когда Роджер говорит, что Джек забёрёт его с собой была смешной».. Также серия получила рейтинг 8,4 на сайте TV.Com, в результате голосования посетителей, а оценка посетителей IMDb составила 6,8.

Релиз 
Серия вышла на DVD вместе с двенадцатью сериями 26 апреля 2006 года на трёх дисках.

Ссылки на культурные явления 
 Название серии — аллюзия к известному боевику Воздушная тюрьма ().
 В моменте, когда на Роджера накинулся Джек, Роджер называет его «Снейк Плисскен». Так звали главного героя фильмов Побег из Лос-Анджелеса и Побег из Нью-Йорка, которого сыграл Курт Рассел (у него тоже была повязка на глаз.)
 В другом моменте Роджер называет Джека «Джек Кувалда». Такое прозвище имеет Даран Норрис, который озвучивал Джека.
 Внешний вид Джека, да и в целом его образ очень похож на Ника Фьюри, героя популярного марвеловского комикса.
 Последние секунды несостоявшимся взрывом бомбы были сделаны в стиле сериала 24.
 После того, как умирают дедушка Смит, дальнейшее развитие событий чем-то похоже на сюжет сериала «Клиент всегда мёртв».
 В целом эпизод очень похож на эпизод Гриффинов «Peter's Two Dads», когда Питер также теряет якобы своего отца. Правда Питер, в отличие от Стэна, всю жизнь думал, что это его настоящий отец.

Факты 
 Клаус вспоминает, как они нюхали кокаин в туалете на одной берлинской дискотеке вместе с Фалько, известным австрийским певцом.
 После неудачи с обезвреживанием бомбы Стэн говорит: «Мне не место среди секретных агентов, как и группе „Чумбавамба“ среди музыкантов.» «Чумбавамба» — английская группа, известная прежде всего своим хитом 1997 года «Tubthumping».
 Когда Стэн избивает музейного сторожа, играет мелодия Баха «Менуэт соль мажор».
 Когда в дом к Смитам приходят агенты ФБР, они показывают Франсин фото, на котором изображён Джек. На табличке заключённого, которую он держит, написано «1AJN11» — это код эпизода.
 Когда Джек готовит завтрак, на тарелке у Хэйли можно увидеть стейк, хотя в эпизоде Stan of Arabia мы узнаём, что она вегетарианка.
 В сцене, когда Джек со Стэном стоят на крыше одного из музеев Вашингтона, на заднем фоне можно видеть многочисленные небоскрёбы. Однако самым высоким зданием города является Капитолий.
 Когда Стэн, выбежав из музея, увидел крыльце курящего Джека, то по-детски разочарованно сказал: «Пап! Ты куришь?!». Хотя до этого, в моменте когда Джек только спрыгнул с вертолёта, то сразу же закурил сигару, и Стэн не выглядел особенно удивлённым.

Примечания

Ссылки 
 

Серии мультсериала «Американский папаша!»